Англи́йский парк:

 Английский парк — одно из названий пейзажного парка.
 Английским парком также называются парки в различных городах мира:
 Английский парк в Петергофе.
 Английский парк в Женеве.
 Английский парк (англ. English Park) — стадион в Крайстчерч, Новой Зеландии
 Английский сад в Мюнхене

См. также 
 Английский сад